Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo
Senhora (romance), obra de José de Alencar 
 Senhora (1955), filme com Maria Fernanda no papel-título
 Senhora (1976), filme com Elaine Cristina no papel-título
 Senhora (telenovela), com Norma Blum e Cláudio Marzo
Senhora? (meme)

Desambiguação